Wäschbach ist der Name folgender Gewässer:

 Wäschbach, alter Name des Jabach, linker Zufluss der Agger in Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wäschbach (Altdorfer Bach), rechter Zufluss des Altdorfer Bach oder Tobelbachs (zur Biber, zum Hochrhein) vor Altdorf, Gemeinde Thayngen, Kanton Schaffhausen
 Wäschbach (Asdorf), linker Zufluss der Asdorf in Niederfischbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Wäschbach (Blinde Rot), linker Zufluss der Blinden Rot (Oberlauf der Finsteren Rot) bei Täle, Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Wäschbach (Fallenbach), linker Zufluss des Fallenbachs (zum Nonnenbach, zum Bodensee) bei Gattnau, Gemeinde Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Wäschbach (Forstbach), rechter Zufluss des Forstbachs (zum Schurzmühlbachs, zum Klausbach, zum Klambach) nach Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Wäschbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers nach Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg. Siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Wäschbach (Lauter), rechter Quellbach der Lauter vor Lautern, Stadt Heubach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wäschbach (Linzer Aach), rechter Zufluss in den Namensabschnitt Salemer Aach der Linzer Aach gegenüber Großschönach, Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Wäschbach (Nister), rechter Zufluss der Nister (Sieg) bei Korb, Ortsgemeinde Unnau, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Wäschbach (Osterbach), linker Zufluss des Osterbachs (zur Ranna) bei Hanging, Markt Kollerschlag, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Wäschbach (Purnesbach), rechter Zufluss des Purnesbachs (zum Üßbach) bei Beuren, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Wäschbach (Rothenbach), rechter Zufluss des Rothenbachs (zum Ferndorfbach) in Müsen, Stadt Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Wäschbach (Rötenbach), rechter Zufluss des Rötenbachs nach der Lochmühle, Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Wäschbach (Salzbach), linker Zufluss der Salzbach (zum Oberrhein) in Wiesbaden, Hessen
 Wäschbach (Seebach), am Unterlauf Altbach, verzweigter Bach in Rheinhessen und linker Zufluss des Seebachs (zum Oberrhein) bei Westhofen im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Wäschbach (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbachs (zur Usa) bei Pfaffenwiesbach, Gemeinde Wehrheim, Hochtaunuskreis, Hessen
 Waeschbach, linker Zufluss zur Saar im Département Moselle, Frankreich

Wäschbach ist der Ortsname von
 Wäschbach (Tengen), Wohnplatz des Ortsteils Wiechs der Stadt Tengen im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, siehe Tengen #Stadtgliederung

Siehe auch:
 Waschbach
 Wäschebach
 Wäschenbach
 Weschbach
 Wöschbach (Begriffsklärung)